Dräggsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Dräggsjön (Håcksviks socken, Västergötland, 634825-134089), sjö i Svenljunga kommun,  (12,6 ha)
Dräggsjön (Håcksviks socken, Västergötland, 635942-134606), sjö i Svenljunga kommun och Tranemo kommun,  (25 ha)
Dräggsjön (Kalvs socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Dräggsjön (Örby socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (55,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn